Wioska przeklętych – film z 1960 roku
 Wioska przeklętych – film z 1995 roku